Romagnano peut désigner:

 Romagnano Sesia, commune italienne de la province de Novare dans le Piémont en Italie ;
 Romagnano al Monte, commune italienne de la province de Salerne dans la région Campanie en Italie ;